Amerikai Egyesült Államok
 Burbank (Dél-Dakota)
 Burbank (Illinois)
 Burbank (Kalifornia)
 Burbank (Santa Clara megye, Kalifornia)
 Burbank (Missouri)
 Burbank (Ohio)
 Burbank (Oklahoma)
 Burbank (Utah)
 Burbank (Washington)
 Burbank Township
 Ausztrália
 Burbank (Queensland)